Die Denmark Super Series Premier 2015 war das neunte Turnier der BWF Super Series 2015 im Badminton. Es fand vom 13. Oktober bis zum 18. Oktober 2015 in Odense, Dänemark, in der Odense Idrætshal statt. Das Preisgeld betrug 650.000 US-Dollar.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Chen Long (Champion)
  Jan Ø. Jørgensen (Viertelfinale)
  Lin Dan (Viertelfinale)
  Kento Momota (Viertelfinale)
  Srikanth Kidambi  (2. Runde)
  Viktor Axelsen (Halbfinale)
  Chou Tien-chen (Halbfinale)
  Kashyap Parupalli (1. Runde)

Qualifikation

Qualifikant 1

Qualifikant 2

Qualifikant 3

Qualifikant 4

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Dameneinzel

Setzliste 

  Saina Nehwal (2. Runde)
  Carolina Marín (Halbfinale)
  Tai Tzu-ying (2. Runde)
  Li Xuerui (Champion)
  Wang Shixian (Viertelfinale)
  Wang Yihan (Viertelfinale)
  Sung Ji-hyun (Halbfinale)
  Nozomi Okuhara (2. Runde)

Qualifikation

Qualifikant 1

Qualifikant 2

Qualifikant 3

Qualifikant 4

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste 

 Lee Yong-dae / Yoo Yeon-seong (Champion)
 Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (2. Runde)
 Fu Haifeng / Zhang Nan (Halbfinale)
 Mathias Boe / Carsten Mogensen (Halbfinale)
 Hiroyuki Endō / Kenichi Hayakawa (2. Runde)
 Chai Biao / Hong Wei (Viertelfinale)
 Liu Xiaolong / Qiu Zihan (Viertelfinale)
 Lee Sheng-mu / Tsai Chia-hsin (Viertelfinale)

Qualifikation

Qualifikant 1

Qualifikant 2

Qualifikant 3

Qualifikant 4

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Damendoppel

Setzliste 

  Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (2. Runde)
  Luo Ying / Luo Yu (Viertelfinale)
  Christinna Pedersen / Kamilla Rytter Juhl (Viertelfinale)
  Wang Xiaoli / Yu Yang (zurückgezogen)
  Tian Qing / Zhao Yunlei (Finalist)
  Nitya Krishinda Maheswari / Greysia Polii (1. Runde)
  Reika Kakiiwa / Miyuki Maeda (Halbfinale)
  Ma Jin / Tang Yuanting (Halbfinale)

Qualifikation

Qualifikant 1

Qualifikant 2

Qualifikant 3

Qualifikant 4

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Mixed

Setzliste 

  Zhang Nan / Zhao Yunlei (2. Runde)
  Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir (Finalist)
  Xu Chen / Ma Jin (Viertelfinale)
  Liu Cheng / Bao Yixin (Halbfinale)
  Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen (Halbfinale)
  Chris Adcock / Gabrielle Adcock (Viertelfinale)
  Ko Sung-hyun / Kim Ha-na (Champion)
  Lu Kai / Huang Yaqiong (Viertelfinale)

Qualifikation

Qualifikant 1

Qualifikant 2

Qualifikant 3

Qualifikant 4

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Weblinks 
 Denmark Open bei badmintondenmark.com
 BWF World Superseries bei bwfworldsuperseries.com

2015
BWF Super Series 2015